Лине́цкий — топонимическая фамилия, распространённая среди евреев; имеет женскую форму .

 Известные носители 
 Линецкий, Жаклин (1986—2003) — канадская актриса кино и озвучивания.
 Линецкий, Вадим Вадимович (1969—1999) — российский филолог, критик и литературовед, переводчик.
 Линецкий, Виталий Борисович (1971—2014) — украинский актёр.
 Линецкий, Ицхок Йоэл (1839—1915) — еврейский писатель.
 Линецкий, Моисей Исаакович (1864—1933) — русский архитектор, работал в Одессе.



См. также 
 Линецкий сельсовет — административно-территориальная единица (сельсовет) и муниципальное образование (сельское поселение) в составе Железногорского района Курской области.